International Phonetic Alphabet – międzynarodowy alfabet fonetyczny
 International Phonetic Association – Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne
 International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
 International Psychoanalytical Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne
 Intelligent Parking Assist – inteligentny system parkowania
 izopropanol – alkohol izopropylowy
 India Pale Ale – styl piwa

Zobacz też 
 Ipa